

Mitologia 
Sirena – creatura leggendaria metà donna e metà pesce, presente in varie culture del mondo, in arte e letteratura
Sirena – figura religiosa dell'antichità classica greca

Cinema e televisione 
Sirena – film muto del 1919 diretto da Giovanni Enrico Vidali
Sirena – film muto del 1925 diretto da Ubaldo Pittei
Sirena (Siréna) – film del 1947 diretto da Karel Steklý
Sirena – serie televisiva venezuelana del 1993
Sirene – serie televisiva italiana del 2017

Musica 
Sirena – album dei Cousteau del 2002
Sirena – album dei División Minúscula del 2002
Sirena – singolo di Gloc-9 del 2012
Sirena - singolo di Entics del 2018

Persone 
Massimiliano Sirena – velista italiano
Paolo Sirena – ex calciatore italiano

Tecnologia 
Sirena – apparecchio generatore di un segnale acustico
Sirena – aerolinea russa
 Sirena – sommergibile della Regia Marina 
 Sirena – unità della Marineria veneziana
 Sirena – unità della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e poi della Regia Marina
Classe 600 serie Sirena – classe di sommergibili italiani della seconda guerra mondiale

Altro 
 Sirena – figura araldica
Sindrome della sirena (sirenomelia) – malformazione congenita per cui gli arti inferiori sono fusi insieme, dando le sembianze della coda di una sirena
Sirena Von Boo – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di un fantasma e di una sirena
Una sirena – dipinto di Elisabeth Jerichau-Baumann

Pagine correlate 
 Siren
 Sirens
 Sirene
 La sirena

Altri progetti